Ledová královna může být:

 Ledová královna (báseň) - báseň Josefa Václava Sládka
 178. díl seriálu Námořní vyšetřovací služba

přízviska osobností
 Ája Vrzáňová - československá krasobruslařka
 Ines Papert – německá ledolezkyně
 Lucie Hadašová – Česká Miss
 Tarja Turunen - finská metalová zpěvačka

fiktivní postavy
 Ledová královna z filmu Malá mořská víla (1975)

podobné
 Ledové království
 Sněhová královna